Romanowce – wieś  na Białorusi, w obodzie grodzieńskim
 Romanowce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kumanowo
 Romanowce – wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol